Kultzen ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Kultzen (* 1962), deutscher Übersetzer
 Rolf Kultzen (Rolf Hinrich Kultzen; 1925–2012), deutscher Kunsthistoriker